Рязанский район:

 Рязанский район — район в Москве, в Юго-Восточном округе
 Рязанский район — район в Рязанской области
 Рязанский район — район в Краснодарском крае, существовавший в 1934—1953 годах